Капыс Жувасов (; 1909—1996) — советский животновод, новатор сельскохозяйственного производства, старший скотник совхоза «Балкашино» Балкашинского района Целиноградской области, Казахская ССР.

Биография 
Родился в 1909 году в станице Якши-Янгиставская Кокчетавского уезда Акмолинской области (ныне — Айыртауский район, Северо-Казахстанская область, Казахстан).

С 1930 года работал скотником в Балкашинском племенном совхозе Молотовского района (другие источники — Госплемзавод: (Балкашинский") Целиноградской области (ныне Акмолинская область Казахстана).

Участник Великой Отечественной войны.

После войны работал старшим скотником племенного совхоза «Балкашинский» Акмолинской области.

Проживал в посёлке городского типа Балкашино Балкашинского района. Скончался в 1996 году.

Награды и премии 
 Заслуженный мастер животноводства Казахской ССР
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР 22 марта 1966 года
 орден Ленина.
 Сталинская премия первой степени (1952) — за выведение новой породы крупного рогатого скота «Казахская белоголовая».

Примечания

Ссылки 
 Жувасов Капыс
 Сандыктауский Акимат — ИСТОРИЯ РАЙОНА
 Медали

Заслуженные мастера животноводства Казахской ССР
Животноводы СССР